Les députés de la huitième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 1976 pour la période 1976-1980.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 1976
 Cabinet Schmidt II

08